13-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль имел возможность увеличить свой рекорд по количеству титулов на одном турнире Большого шлема, а также по общему количеству титулов на турнирах Большого шлема (21). Надаль выиграл свой 14-й титул в Париже.

Первая ракетка мира Новак Джокович защищал свой титул 2021 года. В случае победы Джокович мог стать первым теннисистом в истории, который выиграет каждый турнир Большого шлема не менее трёх раз. Кроме 2021 года Джокович также побеждал в 2016 году. Также Джокович мог повторить рекорд Рафаэля Надаля по общему количеству побед на турнирах Большого шлема (21), однако проиграл именно Надалю в 1/4 финала. Это была их 59-я встреча в карьере, в том числе 10-я на Открытом чемпионате Франции (Надаль повёл 8-2).

Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев претендовали на первую строчку рейтинга по итогам турнира. Джокович остался первой ракеткой мира по итогам турнира. Однако Медведев занял первую строчку рейтинга 13 июня, после того как перестали учитываться очки за турнир 2021 года.

Каспер Рууд стал первым в истории норвежцем, вышедшим в финал турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Испанец Фелисиано Лопес не сумел пробиться в основную сетку турнира Большого шлема впервые с Открытого чемпионата Франции 2002 года, что прервало его рекордную серию из 79 турниров Большого шлема подряд. При этом Лопес выступил на турнире в мужском парном разряде.

Последний турнир в карьере бывшей пятой ракетки мира Жо-Вильфрида Тсонга, который в первом круге уступил Касперу Рууду.

19-летний Хольгер Руне, который впервые играл на Открытом чемпионате Франции, стал первым с 1967 года датчанином, дошедшим до 1/4 финала турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Это первый в истории Открытый чемпионат Франции, на котором введён супертай-брейк до 10 очков в пятом сете при счёте 6-6 по геймам. Ранее турнир оставался единственным, в котором не было ограничения по количеству геймов в пятом сете. Первый матч с тай-брейком в пятом сете был сыгран в первом круге между аргентинцем Камило Уго Карабелли и россиянином Асланом Карацевым, победителем стал Уго Карабелли.

1 марта 2022 года ATP объявила, что игрокам из России и Белоруссии не будет позволено выступать под флагами их стран вследствие Вторжения России на Украину.

Посев 

  Новак Джокович (1/4 финала)
  Даниил Медведев (четвёртый круг)
  Александр Зверев (1/2 финала)
  Стефанос Циципас (четвёртый круг)
  Рафаэль Надаль (титул)
  Карлос Алькарас (1/4 финала)
  Андрей Рублёв (1/4 финала)
  Каспер Рууд (финал)
  Феликс Оже-Альяссим (четвёртый круг)
  Кэмерон Норри (третий круг)
  Янник Зиннер (четвёртый круг)
  Хуберт Хуркач (четвёртый круг)
  Тейлор Фриц (второй круг)
  Денис Шаповалов (первый круг)
  Диего Шварцман (четвёртый круг)
  Пабло Карреньо Буста (первый круг)

  Райли Опелка (первый круг)
  Григор Димитров (третий круг)
  Алекс де Минор (первый круг)
  Марин Чилич (1/2 финала)
  Карен Хачанов (четвёртый круг)
  Николоз Басилашвили (второй круг)
  Джон Изнер (третий круг)
  Фрэнсис Тиафо (второй круг)
  Алехандро Давидович Фокина (первый круг)
  Ботик ван де Зандсхюлп (третий круг)
  Себастьян Корда (третий круг)
  Миомир Кецманович (третий круг)
  Дэниел Эванс (второй круг)
  Томми Пол (первый круг)
  Дженсон Бруксби (первый круг)
  Лоренцо Сонего (третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Специальные допуски

Wild cards (WC) 

  Грегуар Баррер
  Манюэль Гинар
  Майкл Ммо
  Корантен Муте
  Кристофер О’Коннелл
  Люка Пуй
  Жиль Симон
  Жо-Вильфрид Тсонга

Защищённый рейтинг (PR) 

  Аттила Балаж
  Аляж Бедене
  Борна Чорич
  Стэн Вавринка

Прошедшие квалификацию (Q) 

  Жоффре Бланкано
  Нуну Боржеш
  Бьорн Фратанджело
  Борна Гойо
  Норберт Гомбош
  Зденек Коларж
  Павел Котов
  Джейсон Кублер
  Андрей Кузнецов
  Себастьян Офнер
  Сантьяго Родригес Таверна
  Цен Чун Син
  Камило Уго Карабелли
  Хуан Пабло Варильяс
  Бернабе Сапата Миральес
  Джулио Цеппьери

Лаки-лузеры (LL) 

  Франко Агаменоне
  Педро Качин
  Алессандро Джаннесси
  Хуан Игнасио Лондеро

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые